Sigurjónsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1910–1995), homme politique islandais ;
  (né en 1962), homme politique islandais ;
 Guðmundur Sigurjónsson (né en 1947), joueur d'échecs islandais ;
 Jóhann Sigurjónsson (1880–1919), dramaturge et poète islandais ;
 Oliver Sigurjónsson (né en 1995), footballeur international islandais ;
 Rúnar Már Sigurjónsson (né en 1990), footballeur international islandais ;
 Sigurður Sigurjónsson (né en 1955), acteur et scénariste islandais.

Notes et références